Ли́тера (от  — буква) может означать:

 Литера — другое название буквы, устаревшее.
 Литера локомотива — смотри обозначение тягового подвижного состава 
 Литера — часть почтового адреса.
 Типографская литера — брусок с рельефным изображением буквы для переноса на бумагу.